Байрамов, Вюгар Ибад оглы (; ) — экономист, экономический эксперт, основатель первого мозгового центра Азербайджана. Депутат Национального Собрания Азербайджана VI созыва.

Биография 
Родился 13 июня 1975 года в селе Ашагы Гюзлек Физулинского района.  Начальное образование получил в Физулинском районе. Затем переехал с семьёй в Баку. В 1992 году поступил в Азербайджанский государственный экономический университет, окончив который сразу же продолжил своё образование в аспирантуре того же университета.

В 2001 году принял участие в образовательной программе в Канаде. В 2002-2004 годах продолжил образование в Университете Вашингтона США

Карьера 
Является основателем Центра экономического и социального развития, который является первым мозговым центром в Азербайджане.

По результатам внеочередных парламентских выборов, состоявшихся 9 февраля 2020 года избран депутатом VI созыва Милли Меджлиса Азербайджана.

По версии Королевского исламского центра стратегических исследований Аммана является из 5 азербайджанцев среди 500 влиятельных мусульман мира 2010 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Национального собрания АР
 Профиль на сайте Национального собрания АР 

Депутаты Национального собрания Азербайджана VI созыва
Экономисты XXI века
Экономисты Азербайджана